10.000 meter for mænd ved sommer-OL 2012 i London blev afholdt den 4. august 2012 på Olympiske stadion. Det var hjemmehåbet Mohammed Farah som blev olympisk mester foran Galen Rupp fra USA og Tariku Bekele fra Ethiopien.

Resultater

Referencer 

10000 m mænd